Paul Mooney peut faire référence à :

  (?-2000), dirigeant sportif américain, président des Bruins de Boston et du Boston Garden
 Paul Mooney (1941–2021), acteur américain
  (né en 1976), joueur irlandais de cricket 
  (né en 1909 - mort en 1939), journaliste américain
  (1930–2006), joueur australien de rugby à XV